Лорри может означать:

Люди
  (род. в середине 1960-х; наст. имя Лори Энн Уэнинг) — американская рок-певица.
 Лорри, Чак (род. 1952) — американский сценарист, продюсер и композитор.

Прочее
  — бывшая театральная зона в городе Фредериксберг (Дания).
  — малая планета.

См. также
 Лори
 Лорра
 Лорре
 Грузовик ()
 Red Lorry Yellow Lorry